

Драговиштиця () — село в Кюстендильській області. Входить до складу общини Кюстендил.
 Драговиштиця () — село в Софійській області. Входить до складу общини Костинброд.